Достопочтенный Пи́тер Го́рдон Макке́й (; род. , , Новая Шотландия, Канада) — канадский политик, министр национальной обороны Канады (с 14 августа 2007 года по 15 июля 2013 года). Министр юстиции Канады с 13 июля 2013 года по 4 ноября 2015 года.

Он был последним главой Прогрессивно-консервативной партии Канады. В декабре 2003 года поддержал объединение партии с Канадским союзом для образования новой Консервативной партии Канады.

Биография 
Питер Маккей получил диплом по праву и в 1991 был принят в новошотландскую коллегию адвокатов. Он практиковал как адвокат, а также как работник судебного ведомства в различных судебных органах.

Впервые в Палату общин Канады был избран в июне 1997 от округа Пикту-Антигониш-Гайсборо под знамёнами Прогрессивно-консервативной партии Канады. В ноябре 2000 был переизбран.

31 мая 2003 сменил бывшего федерального премьер-министра Джо Кларка во главе Прогрессивно-консервативной партии. В августе 2003 был опубликован опрос IPSOS-Reid, свидетельствующий об ослаблении поддержки партии за три месяца с 19 % до 12 % в канадском общественном мнении. Тогда он начал переговоры с Канадским союзом с целью объединить два движения в новую партию — Консервативную партию Канады.

6 декабря 2003 внутреннее голосование в Прогрессивно-консервативной партии утвердило проект объединения с большинством в 90,4 % делегатов. 13 января 2004 Питер Маккей объявил, что он не стремится в руководство новой партией. 1 февраля 2004 значительное большинство прогрессивно-консервативных активистов и избранников вступили в новообразование, а депутаты ещё и вошли в новую парламентскую группу, тогда как незначительное меньшинство, включая бывшего премьер-министра Джо Кларка, решили остаться верными прежней принадлежности, а третья группа решила заседать как «независимые».

22 марта 2004 он назначен Стивеном Харпером помощником главы после признания последнего главой Консервативной партии.

28 июня 2004 он легко переизбирается в Палату общин на выборах, вызванных реорганизацией избирательных округов от нового округа Центр Новой Шотландии. На канадских федеральных выборах 2006 он был снова переизбран. 6 февраля 2006 он дал присягу в кабинете премьер-министра Стивена Харпера как министр иностранных дел. Затем он становится министром национальной обороны и министром, ответственным за Агентство экономического стимулирования Атлантической Канады. Снова переизбран на канадских федеральных выборах 2008.

25 января 2011, во время речи по приезде в Виннипег г-на Шварценеггера Питер Маккей ошибочно упомянул о канадских провинциях, граничащих с Калифорнией.

В мае 2015 объявил, что не будет баллотироваться в парламент на ноябрьских выборах.

Личная жизнь 
В сентябре 2006 года газета The New York Times сообщила о возможных близких взаимоотношениях Маккея c государственным секретарём США Кондолизой Райс.

В 2012 году Маккей женился на канадке иранского происхождения Назанин Афшин-Джем (р. 1979), являющейся Мисс Канада-2003. В 2013 году у них родился сын, а в 2015 году родилась дочь.

Комитеты Палаты общин 
В Палате общин Канады Питер Маккей был членом:
 во время 36-го созыва (1997—2002) Постоянного комитета юстиции и прав человека и различных подкомитетов;
 во время 38-го созыва (2002—2004) Постоянного комитета юстиции и прав человека (переименованного в ходе 3-й сессии в Постоянный комитет юстиции, прав человека, общественного порядка и гражданской обороны) и различных подкомитетов;
 во время 38-го созыва (с 2004) двух подкомитетов.

Галерея изображений

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Питера Маккея
 Биографическая справка — Сайт Консервативной партии
 Биографическая справка — Сайт Министерства иностранных дел
 Федеральный политический опыт — Библиотека Парламента

Члены палаты общин Канады от Прогрессивно-консервативной партии Канады
Члены палаты общин Канады от Консервативной партии Канады
Члены палаты общин Канады от Новой Шотландии
Главы Консервативной партии Канады и её предшественниц
Министры национальной обороны Канады
Министры иностранных дел Канады
Министры юстиции Канады
Адвокаты Канады
Юристы по алфавиту
Юристы Канады
Монархисты Канады
Выпускники Университета Акадии
Выпускники Университета Дэлхаузи
Выпускники юридической школы Шулика Университета Дэлхаузи